Waynesboro est le nom de plusieurs localités aux États-Unis :
 Waynesboro, une localité, chef-lieu du comté de Burke en Géorgie,
 Waynesboro (Mississippi) (population: 5 197 habitants)
 Waynesboro (Pennsylvanie) (population: 9 614 habitants)
 Waynesboro (Tennessee) (population: 2 153 habitants)
 Waynesboro (population : 21 454 habitants), une localité de Virginie,